Míra může znamenat:
 Míra (matematika) – pojem z teorie míry.
 Míra (ultrafiltr) nebo též měřitelný ultrafiltr – pojem z teorie množin (kardinální aritmetiky)
 Domácí podoba jména Miroslav.
 Délková míra jako jednotka délky.
 Plošná míra jako jednotka plochy
 Dutá míra jako jednotka objemu

Slovo míra se rovněž vyskytuje ve výrazech:
 Míra polohy – matematika
 Adamcova míra – včelařství

Externí odkazy